Por Boisemont pode estar à procura de:
 Boisemont (Eure)
 Boisemont (Val-d'Oise)

Desambiguações de topônimos